Департамент Лухан-де-Куйо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.

Территория — 4847 км². Население — 119888 человек. Плотность населения — 24,70 чел./км².

Административный центр — Лухан-де-Куйо.

География 
Департамент расположен на западе провинции Мендоса.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Лас-Эрас, Годой-Крус
на востоке — с департаментами Майпу, Ривадавия
на юге — с департаментом Тупунгато
на западе — с Чили
на западе — с департаментом Мендоса

Административное деление 

Департамент состоит из 12 дистриктов:

Агрело
Карродилья
Чаркас-де-Кория
Эль-Каррисаль
Индустриаль
Ла-Пунтилья
Лас-Компуэртас

Лухан-де-Куйо
Майор-Драммонд
Пердриэль
Потрерильос
Угартече
Вистальба

Важнейшие населенные пункты

Агломерация Лухан-де-Куйо 
входит в агломерацию Гран Мендоса.

Примечания 

Департаменты провинции Мендоса